Rozoy kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Rozoy-sur-Serre, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France, 
 Rozoy-le-Vieil, departementet Loiret i regionen Centre-Val de Loire, 
 Rozay-en-Brie, departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France,